Väte kan syfta på:

Väte – ett grundämne
Väte socken – en socken på Gotland
Väte landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
Väte församling – en församling i Klinte pastorat i Medeltredingens kontrakt i Visby stift
Väte kyrka – en kyrkobyggnad på Gotland
 Väte distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
 12312 Väte – en asteroid i huvudbältet